Ре:

Фамилия 
 Ре, Джованни Баттиста (род. 1934) — итальянский кардинал.
 Ре, Жан-Пьер (1858—1930) — католический прелат, архиепископ Токио.
 Ре, Кайетано (1938—2013) — парагвайский футболист, тренер.
 Ре, Тьерри (род. 1959) — французский дзюдоист. 
 Ре, Херман Давид (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Жиль де Ре (ок. 1405—1440) — французский барон.

Топоним 
 Ре — остров у западного побережья Франции
 Ре — коммуна в департаменте Шаранта, Франция
 Ре — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Другое 
 Ре — нота
 название 32-й буквы армянского алфавита Ր
 Ре… () — приставка, указывающая на:
 повторное, возобновляемое, воспроизводимое действие (ревизия, регенерация, реконструкция и т. п.)
 действие, противоположное (обратное) выраженному корнем слова (регресс и т. п.);
 противодействие (реакция и т. п.)

См. также 
 Рё (значения)
 Рэ
 Re

Примечания